Neuburgia är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Neuburgia ingår i familjen Loganiaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Gentianaordningen
Neuburgia